Три мушкетери (, 1844) — роман А. Дюма-батька. Має численні екранізації в різних країнах світу.

Двадцять років потому — продовження роману Три мушкетери.

Фільми 

 Д'Артаньян та три мушкетери — багатосерійний музичний пригодницький фільм 1978 року за мотивами роману «Три мушкетери». Режисер — Георгій Юнгвальд-Хількевич.
 Три мушкетери — німий чорно-білий фільм 1921 року. Екранізація роману А. Дюма-батька з Дугласом Фербенксом в ролі Д'Артаньяна.
 Три мушкетери — кінофільм 1948 року, знятий режисером Джорджем Сідні.
 Три мушкетери — фоанцузько-італійський фільм 1961 року, створений режисером Бернаром Бордері.
 Три мушкетери — фільм 1973 року; екранізація роману А. Дюма-батька, режисер Річард Лестер.
 Мушкетери — фільм Пола Андерсона за романом Александра Дюма «Три мушкетери» в 3D-форматі.

Див. також 
 Як козаки мушкетерам допомагали — анімаційний мультфільм студії «Київнаукфільм» (1979), присвячений успішній екранізації книжки «Три мушкетери» А. Дюма.
 Повернення мушкетерів, або Скарби кардинала Мазаріні — російський музичний кінофільм 2007. Режисер — Георгій Юнгвальд-Хількевич.
 Чотири мушкетери — названі на честь популярного роману Александра Дюма, французькі тенісисти, які домінували у світовому тенісі у другій половині 1920-х років і на початку 1930-х, вигравши 20 Турнірів Великого шолома в одиночному і 23 — у парному розрядах.